Bandungrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bandungrejo, Purworejo, by, 
 Bandungrejo, Karanganyar, by, 
 Bandungrejo, Mranggen, by, 
 Bandungrejo, Jepara, by, 
 Bandungrejo, Tuban, by, 
 Bandungrejo, Bojonegoro, by, 
 Bandungrejo, Malang, by, 
 Bandungrejo, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar